Сомпон Ситялын — лаосский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации (2009—2011).

Биография 
В 1983 году окончил Международно-правовой факультет МГИМО. В 2005—2009 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Словакии.

С 2009 года — Посол ЛНДР в Российской Федерации. В качестве вновь назначенного посла, наряду с представителями других 11 государств, вручил верительную грамоту Президенту России Дмитрию Медведеву 29 мая 2009 года.

В сентябре 2009 года посетил МГИМО, где встретился с руководителями вуза, студентами и преподавателями кафедры китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков.

Участник проходивших в Москве мероприятий, посвящённых 43-й годовщине АСЕАН. В 2011 году выступил с докладом на встрече представителей Лаоса и России в Торгово-промышленной палате РФ.

В 2009—2011 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Украине по совместительству.

В 2011 году Сомпхона Ситялына на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла сменил Тхиенг Буфа.

В 2012—2015 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики во Вьетнаме.

Примечания

Ссылки 
 Встреча с послом Лаоса в МГИМО
 Официальный сайт Посольства

Послы Лаоса в России
Выпускники МГИМО